Rumpelstiltskin è il nome originale di Tremotino, personaggio dell'omonima fiaba dei Fratelli Grimm.

Cinema
 Oro che incatena (Rumpelstiltskin) – film del 1915 diretto da Raymond B. West
 Il potere magico (Rumpelstiltskin) – film del 1987 diretto da David Irving 
 Rumpelstiltskin – film del 1995 diretto da Mark Jones

Letteratura
 Nel bene e nel male (Rumpelstiltskin) – romanzo del 1981 di Ed McBain

Televisione
 Nella serie tv C'era una volta (Once Upon A Time) – sin dalla prima stagione, compare il personaggio di Tremotino

Pagine correlate 

 Rumpelstilz